Ностальгия:
 Ностальгия — тоска по родине или прошлому.
 «Ностальгия» — российский телеканал, транслирующий архивную музыку, фильмы и телепередачи 1960—1990-х годов.
 «Ностальгия» — художественный фильм Андрея Тарковского, снятый в Италии в 1983 году.
 «Ностальгия» — авангардный фильм Холлиса Фрэмптона 1971 года (см. :en:nostalgia (Frampton film)).
 Ностальгия по папочке — французский фильм 1990 года.
 «Ностальгия» — альбом Игоря Талькова 1993 года.
 «Nostaļģija» — инструментальный альбом трио под управлением Раймонда Паулса (1991 год).
 «Ностальгия» — первый сингл Франсиса Гойя (1975 год).
 Ностальжи — российская радиостанция.
 Ностальгия ФМ — Санкт-Петербургская музыкальная радиостанция вещающая в интернете и диапазоне FM.

См. также 
 Ностальгия по СССР — ностальгия по советскому строю (зачастую объясняется воспоминаниями о годах детства и молодости).
 Остальгия — ностальгия по временам ГДР.
 Югоностальгия — ностальгия по социалистической Югославии.
 Даунгрейд — использование старого аппаратного или программного обеспечения.